FK Inter Bratislava este un club slovac de fotbal din Bratislava.

Cronologie
 1940 - Fondare ca ŠK Apollo Bratislava
 1945 - Redenumire în TKNB Bratislava
 1948 - Redenumire în Sokol SNB Bratislava
 1952 - Redenumire în TJ Cervena Hviezda Bratislava (Red Star)
 1962 - Fuziune cu TJ Iskra Slovnaft Bratislava and TJ Slovnaft Bratislava
 1965 - Redenumire în TJ Internacionál Slovnaft Bratislava
 1986 - Fuziune cu TJ ZTS Petrzalka and TJ Internacional Slovnaft ZTS Bratislava
 1991 - Redenumire în AŠK Inter Slovnaft Bratislava
 2004 - Redenumire în FK Inter Bratislava
 2009 - Vinderea licenței clubului FK Inter Bratislava ecipei FK Senica
 2009 - Transformarea Inter Fan Club în FK Inter Bratislava

Lotul actual

La 29 septembrie 2013

Antrenori 
   Karol Borhy (1958-1960)
   Arnošt Hložek (1962-1966)
   Ladislav Kačáni (1967-1970)
   Jozef Marko (1970-1972)
   František Skyva (1972)
   Valér Švec (1972-1978)
   Michal Vičan (1978-1980)
   Justín Javorek (1980-1982)
   Arnošt Hložek (1982-1984)
   Štefan Šimončič (1984)
   Michal Vičan (1984-1986)
   Karol Kögl (1986-1988)
   Vladimír Hrivnák (1988)
   Jozef Adamec (1989-1991)
   Jozef Jankech (1991-1992)
   Jozef Adamec (1992-1993)
   Ladislav Petráš (1994)
   Karel Brückner (1995)
   Jozef Adamec (1995)
   Jozef Valovič (1996)
   Jozef Bubenko (1996-2002)
   Jozef Barmoš (2004-2005)
   Ladislav Jurkemik (2006-2008)
   Vladimír Koník (2007-2009)
   Peter Fieber (2009)
   Jozef Barmoš (2009-)

Palmares
Cehoslovacia
 Prima Ligă Cehoslovacă (1945 - 1992)
 Campion (1): 1959

Slovacia
 Corgoň Liga
 Campion (2): 2000, 2001

 Slovenský Pohár (Cupa Slovaciei)
 Câștigător (6): 1984, 1988, 1990, 1995, 2000, 2001

Evoluția în competițiile europene

Referințe

Legături externe

Official website 
Fan website
 

Inter Bratislava
Bratislava
Fondări în 1940